Divina Pastora peut désigner :

Toponymes

Divina Pastora : une ville de l'État de Sergipe.

Divina Pastora : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Guanarito dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme